Miejscowości w USA:
 Rowley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Rowley – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Rowley – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Rowley (ang. Rowley Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
W Wielkiej Brytanii:
 Rowley – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Rowley – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Rowley – miejscowość w Shropshire (dystrykt), w hrabstwie Shropshire (Anglia)
Ludzie o nazwisku Rowley:
 Alec Rowley – kompozytor angielski